Anutschin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Anatoljewitsch Anutschin (* 1983), russischer Ringer
 Dmitri Nikolajewitsch Anutschin (1843–1923), russischer Geograph und Ethnologe
 Wassili Iwanowitsch Anutschin (1875–1941), russischer Ethnograph und Journalist